Финал Кубка Либертадорес 1962 года — три матча, по результатам которых был определён победитель Кубка Либертадорес 1962, 3-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 28 августа, 2 и 30 сентября 1962 года между уругвайским «Пеньяролем» и бразильским «Сантосом».

По пути к финалу «Сантос» уверенно преодолел групповой раунд, оказавшись на голову сильнее парагвайского «Серро Портеньо» и боливийского «Депортиво Мунисипаля», в полуфинале же он в двухматчевом противостоянии переиграл чилийскую «Универсидад Католику» (2:1 по итогам двух встреч).

«Пеньяроль» же как действующий победитель Кубка Либертадорес был освобождён от прохождения группового этапа. Однако для попадания в финал ему пришлось провести 3 встречи против принципиальнейшего соперника уругвайского «Насьоналя».

В первом финальном матче 28 августа на «Сентенарио» «Сантос» одержал волевую победу (2:1) благодаря двум голам Коутиньо на 29-й и 70-й минутах. Первыми же счёт открыли уругвайцы: отличился нападающий Альберто Спенсер на 18-й минуте.

В ответном матче 2 сентября на стадионе «Вила Белмиро» Спенсер вновь открыл счёт в матче: на 14-й минуте. Однако бразильцы уже через 3 минуты сравняли его: отличился Дорвал, а на перерыв команды вышли и вовсе при преимуществе «Сантоса»: гол на 35-й минуте забил Менгалвио. Во втором тайме уругвайцам удалось переломить ход матча и добиться волевой победы (3:2) благодаря мячам Спенсера и Хосе Сасии.

Понадобился третий дополнительный матч для выявления победителя: он был сыгран на нейтральном поле стадиона Монументаль в Буэнос-Айресе. Здесь бразильцы одержали уверенную победу (3:0) благодаря автоголу уругвайского защитника Омара Каэтано и дублю Пеле, который не принимал участия в двух предыдущих играх финала. Таким образом по итогам трёх встреч бразильский «Сантос» стал вторым в истории после «Пеньяроля» обладателем Кубка Либертадорес. В качестве победителя «Сантос» представлял КОНМЕБОЛ на Межконтинентальном кубке 1962, где в двухматчевом противостоянии он переиграл португальскую «Бенфику» с общим счётом 8:4.

Дорога к финалу

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Дополнительный матч

Ссылки 
 Кубок Либертадорес (официальный сайт) 

1962
Кубок Либертадорес
Август 1962 года
Сентябрь 1962 года
События 28 августа
Спорт в Монтевидео
1962 год в Уругвае
Международные соревнования по футболу в Уругвае
События 2 сентября
Спорт в Сантусе
Спорт в Бразилии в 1962 году
Международные соревнования по футболу в Бразилии
События 30 сентября
Международные спортивные соревнования в Буэнос-Айресе
Спорт в Аргентине в 1962 году
Международные соревнования по футболу в Аргентине